Aringo ima više značenja:
 Aringo (Frozinone)
 Aringo (L'Akvila)
 Aringo (Rijeti)